Yungay — comuna chilena da Região de Biobío
 Yungay (província) — província peruana
 Yungay (distrito) — distrito peruano
 Yungay (Peru) — cidade peruana
 Batalha de Yungay — batalha da Guerra do Pacífico (século XIX)

Outros 
Yungai — em língua quíchua significa "bosque quente" 

 Yungas (desambiguação)

Desambiguações de topônimos